

Орешене () — село в Ловецькій області. Входить до складу общини Ябланиця.
 Орешене () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Дулово.